Balak peut faire référence à :
 Balak, village arménien
 Yves Bigerel dit Balak, auteur de bande dessinée
 Balak, un personnage de la Bible
 Balak,  parasha du cycle annuel de lecture de la Torah